Судьбин — фамилия; имеет женскую форму Судьбина.
 Судьбин, Евгений (род. 1980) — британский пианист российского происхождения.
 Судьбин, Павел Иванович (1895—1990) — генерал-лейтенант инженерных войск, начальник Инженерного Управления ВМФ.

См. также 
 Судьбинин